Öjesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Öjesjön, Småland, sjö i Ljungby kommun, 
Öjesjön (Härryda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun och Lerums kommun,  (46,6 ha)
Öjesjön (Långareds socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Öjesjön, Västmanland, sjö i Sala kommun,  (47,2 ha)
Öjesjön (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (3,09 km²)
Öjesjön (Nyskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (76,4 ha)
Öjesjön (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (1,02 km²)
Öjesjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (2,69 km²)
Öjen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn